Публий Валерий Попликола може да се отнася за:

 Публий Валерий Попликола, консул през 509, 508, 507 и 504 пр.н.е.
 Публий Валерий Попликола (консул 475 пр.н.е.), консул през 475 и 460 пр.н.е.
 Публий Валерий Попликола (консул 352 пр.н.е.), консул през 352 пр.н.е., претор от 351 пр.н.е. и диктатор през 344 пр.н.е.